Il doppio del torneo di tennis Fresno Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Huntley Montgomery e Tripp Phillips che hanno battuto in finale Ignacio Hirigoyen e Daniel Melo 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob /  Eric Taino (primo turno)
 Ignacio Hirigoyen /  Daniel Melo (finale)

 Robert Kendrick /  Peter Luczak (semifinali)
 Kevin Kim /  Gabriel Trifu (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fresno Challenger 2002